Tripyla är ett släkte av rundmaskar. Tripyla ingår i familjen Tripylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Tripyla